Trubadurzy – poeci i zarazem muzycy francuscy działający w XII i XIII wieku
 Trubadurzy – polski zespół rhythm and bluesowy, założony w 1964 roku